Arhipelagul Malta numără cca. 450.000 locuitori, cetățeni ai statului maltez, precum și un număr semnificativ de rezidenți (în special britanici în vârstă, retrași aici, la pensie, datorită climei și costurilor convenabile), pe o suprafață redusă, rezultând astfel o densitate a populației ridicată, de 1249 locuitori pe kilometrul pătrat. Astfel, Malta este țara cu cea mai mare densitate din Europa și a treia țară ca densitate din lume. 94% din populație locuiește în mediul urban.

Datorită influențelor siciliene, populația malteză aparține și grupei romanice. 1,8% din locuitorii Maltei sunt de o altă naționalitate decât cea malteză. Limbile oficiale sunt malteza și engleza. Și italiana este vorbită, dar într-o pondere nesemnificativă. Limba malteză este o limbă cu puternice influențe semite, în special arabe.

Insula Gozo are aproximativ 30.000 de locuitori, în timp ce pe insula Comino trăiesc numai 3 locuitori permanenți (un cuplu de hotelieri, soț și soție, și un polițist, detașat și înlocuit periodic).

Statistici vitale
Statistici de la Națiunile Unite și Oficiul Național de Statistică Malta

Conform CIA World Factbook, următoarele orașe au cea mai mare populație:
Birkirkara
Mosta
Qormi
Żabbar
San Pawl il-Baħar
Sliema
San Ġwann
Rabat
Żejtun
Naxxar

Note 

Malta